Wanda puede referirse a:

Lugares
 Wanda, localidad de la Argentina;
 Wanda, localidad de Estados Unidos;

Empresas
 Wanda Group, empresa multinacional china.

Personas
 Wanda Landowska (1879-1959), clavecinista y pianista polaca.
 Wanda Capodaglio (1889-1980), fue una actriz de teatro, cine y televisión italiana.
 Wanda Jakuboska (1907-1998), directora de cine y guionista polaca.
 Wanda Jackson (1937-), cantante estadounidense de rock and roll.
 Wanda Gattino (1969-), historietista argentino.

Películas
 Un pez llamado Wanda, película británica-estadounidense de 1988, dirigida por Charles Crichton.
 Wanda, película estadounidense de 1970, dirigida por Barbara Loden.

Series y personajes
 Wanda Gilmore, personaje de la serie de televisión infantil Wishbone.
 Wanda, personaje ficticia de la serie animada Los padrinos mágicos.
 Wanda Maximoff, superheroína perteneciente a Los Vengadores y a Marvel Comics.